Merken
 Kühne (motormerk), een Duits merk inbouwmotoren
 Kühne (voedingsmerk), een van oorsprong Duits merk tafelzuren (mosterd, augurken, et cetera)
Personen
 Rainer W. Kühne (geboren in 1970), een Duits natuurkundige
 Walter Georg Kühne (1911-1991), een Duits paleontoloog
 Wilhelm Kühne (1837–1900), een Duits fysioloog
 Wilhelm Otto Kühne (1924–1988), een Zuid-Afrikaans schrijver
 Otto Kühne (1893-1955), een Duits anti-fascistische militant